Radmannsdorf ist 
 Radmannsdorf (Gemeinde Weiz), Ortsteil von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 eine Stadt in Krain (Slowenien), siehe Radovljica
 ein Dorf (polnisch Trzebiełuch) in Westpreußen, heute in der Gmina Stolno
 der ehemalige Name von Rabensdorf in Kärnten
 Schloss Radmannsdorf in Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Rathmannsdorf (Begriffsklärung)